PGL Antwerp 2022 (PGL Major: Antwerp 2022) – siedemnasty turniej rangi major w Counter-Strike: Global Offensive sponsorowany przez Valve Corporation, który rozegrany został w dniach od 9 do 22 maja 2022 roku na arenie Sportpaleis w Antwerpii. Gospodarzem było PGL, dla którego był to trzeci turniej organizowany pod ich szyldem, ale pierwszy zorganizowany w Belgii. W puli nagród znalazł się 1 milion dolarów, o które walczyły 24 drużyny z całego świata.

W finale drugi raz z rzędu wystąpiła ekipa Natus Vincere oraz FaZe Clan, które wygrało spotkanie wynikiem 2:0. Zwycięska drużyna była pierwszym mieszanym europejskim składem, który wygrał Majora. Tytuł MVP turnieju powędrował do norweskiego zawodnika Håvarda Nygaard. Finałowy mecz w szczytowym momencie obejrzało ponad 2 mln widzów.

Drużyny 
W turnieju wzięło udział 24 zespoły, gdzie zależnie od osiągniętych wyników w turnieju kwalifikacyjnym posiadały status Legendy, Powracających pretendentów lub Nowych pretendentów. Valve kolejny raz zmieniło zasady kwalifikacji do majora. Drużyny musiały zagrać w turnieju kwalifikacyjnym zwanym Regional Major Ranking (RMR), jednak zrezygnowano z kilku turniejów i postanowiono, że jeden turniej będzie decydował o awansie. Kwalifikacje toczyły się w trzech regionach (Europie, Ameryce i Azji), które wcześniej zostały odpowiednio skonsolidowane. Ustalono również, że liczba miejsc do obsadzenia przez dany region może się zmieniać z turnieju na turniej biorąc pod uwagę wyniki drużyn. W turnieju poprzez wprowadzone sankcje wobec rosyjskich organizacji nie mogły wziąć udziału Gambit Gaming oraz Virtus.pro. W przypadku pierwszej z nich skład został przejęty przez Cloud9, natomiast w przypadku drugiej ekipy właściciele Virtus.pro utworzyli neutralny zespół o nazwie Outsiders, który nadal był przez nich sponsorowany, jednak nie miał żadnych powiązań z rosyjskim rządem.

Format rozgrywek 
Turniej składał się z trzech faz: 
Fazy Pretendentów, Fazy Legend oraz Fazy Mistrzów. W dwóch pierwszych fazach używano systemu szwajcarskiego, a wszystkie mecze za wyjątkiem decydujących rozgrywano w trybie BO1. Mecze decydujące o awansie lub eliminacji rozgrywano w trybie BO3. Do Fazy Mistrzów awansowało 8 najlepszych drużyn z poprzedniej fazy, a mecze rozgrywane były w systemie pojedynczej eliminacji w trybie BO3.

Pula map 
W puli map nie wprowadzono zmian podobnie jak w przypadku wyboru i odrzucania map. W przypadku gier w formacie BO1. Drużyna z wyższym rozstawieniem mogła podjąć decyzję czy banuje jako pierwsza czy jako druga. Drużyna banująca jako pierwsza, usuwała dwie mapy z puli. Druga drużyna usuwała trzy kolejne mapy. Pierwsza drużyna wybierała wówczas mapę spośród pozostałych dwóch. Druga drużyna podejmowała decyzję, czy rozpoczyna mecz po stronie terrorystów, czy też antyterrorystów. Sposób banowania map w przypadku spotkań w trybie BO3 wyglądał podobnie. Każda drużyna usuwała po jednej mapie, a następnie wybierały po jednej mapie. Ostatecznie, drużyny ponownie banowały po jednej mapie, celem wybrania trzeciej rozgrywanej mapy. Pula map prezentowała się następująco:
 Ancient
 Dust II
 Inferno
 Mirage
 Nuke
 Overpass
 Vertigo

Faza The New Challengers 
Fazę Nowych Pretendentów rozgrywano od 9 do 12 maja z użyciem systemu szwajcarskiego. Wstępne rozstawienie drużyn opierało się na rankingach RMR oraz ich występom na poprzednim majorze, a w kolejnych meczach, czyli od drugiej kolejki stosowano system Buchholza. Drużyna mogła awansować do dalszej fazy wygrywając trzy mecze, natomiast w przypadku trzech porażek odpadała z dalszej rywalizacji.

Tabela

Wyniki

Faza The New Legends 
Faza Legend rozgrywana była w dniach 14-17 maja i była tak samo skonstruowana jak poprzednia faza. O początkowym rozstawieniu drużyn decydował ranking RMR oraz ich występy na poprzednim turnieju, a także tabela końcowa Fazy Pretendentów. Drużyny ze statusem Legendy miały wyższe rozstawienia niż drużyny ze statusem Pretendentów. W kolejnych etapach korzystano z systemu Buchholza.

Tabela

Wyniki

Faza The New Champions 
Osiem najlepszych zespołów z Fazy Legend awansowało do Fazy Mistrzów, gdzie zostały rozstawione w drabince pojedynczej eliminacji na podstawie wcześniej osiągniętych wyników. Mecze play-off rozgrywane były w dniach 19-22 maja w trybie BO3.

Drabinka 

Źródło: hltv.org

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Ranking końcowy

Przypisy 

2022 w sportach elektronicznych
2022 w Belgii
Turnieje w Counter-Strike: Global Offensive
Sport w Antwerpii